

Cinema 
 Tempest – film del 1928 diretto da Sam Taylor
 La tempesta  (Tempest) – film del 1982 diretto da Paul Mazursky

Fumetti
 Angel Salvadore, nota successivamente come Tempest – personaggio Marvel Comics
 Garth, noto anche come Tempest – personaggio DC Comics

Giochi 
 Tempesta (Tempest in inglese) – set di espansione di Magic: l'Adunanza

Musica
 Tempest – gruppo musicale britannico attivo negli anni 1970
 Tempest – gruppo musicale celtic rock statunitense
 Tempest – gruppo musicale britannico fondato nel 2005 da Graham Oliver
 Tempest – album dei Tempest (anni 1970) del 1972
 Tempest – album di Jesse Cook del 1995
 Tempest – album di Bob Dylan del 2012
 Tempest – singolo dei Deftones del 2012

Persone
 Joey Tempest – cantante e compositore svedese (vero nome Rolf Magnus Joakin Larsson)

Sport
 Tempest – ex classe olimpica della vela

Televisione 
 Aria di tempesta (Tempest) – episodio della prima stagione di Smallville

Videogiochi
 Tempest – sparatutto a schermata fissa

Altro
 TEMPEST – studi sulle emanazioni non intenzionali dei dispositivi elettronici
 Hawker Tempest – cacciabombardiere britannico
 BAE Systems Tempest – futuro caccia multiruolo stealth britannico

Pagine correlate
The Tempest